

Cucina 
 Babka – torta spugnosa tipica soprattutto dell'Europa orientale

Persone 
 Rink Babka – ex discobolo statunitense

Pagine correlate 
 General Babka